Новостроево — название населённых пунктов:

Россия 
 Новостроево — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Новостроево — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.